Narodi svijeta NJ

Njeguši, ostali nazivi:

Narodi svijeta O

narodi